Елизарова Екатерина:

 Елизарова, Екатерина Геннадьевна (род. 1986) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Елизарова, Екатерина Игоревна (род. 1986) — российская модель и актриса.